Амзас — топоним в Кемеровской области России:

 Амзас — посёлок в Таштагольском районе.
 Амзас — приток Большой Суеты в Таштагольском районе.
 Амзас — приток Мунжи в Таштагольском районе.
 Амзас (приток Томи) — в Междуреченском городском округе.